Moto Méndez puede referir a:

 Eustaquio Méndez, líder guerrillero altoperuano, jefe militar en la guerra de independencia de Bolivia.

 Provincia Eustaquio Méndez, una provincia del departamento de Tarija, en Bolivia.